Натуральне число 1320
 1320 рік до нашої ери
 1320 рік нашої ери